El término sal, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Alimentación 
 Sal común, un condimento alimenticio usado desde la antigüedad.
 Sal kosher, de grano grueso.
 Sal marina, procedente de la evaporación del agua de mar.

Química 
 Sal (química), cualquier compuesto químico eléctricamente neutro, formado por cationes y aniones.
 Sal ácida, una clase de sal que produce una solución ácida después de ser disuelta en un disolvente.
 Cloruro de sodio, compuesto químico conocido comúnmente como sal.
 Halita, sal gema o sal de roca; mineral sedimentario que puede formarse por la evaporación de agua salada, en depósitos sedimentarios y domos salinos.
 Sal de Epsom, el nombre vulgar del sulfato de magnesio.

Acrónimos 
 Sociedad Anónima Laboral, figura jurídica española.
 Código IATA del Aeropuerto Internacional de El Salvador.
 South African Airways,  aerolínea sudafricana cuyo nombre en afrikáans es Suid-Afrikaanse Lugdiens.
 South Atlantic League, liga de béisbol profesional de Estados Unidos.

Películas 
 Sal (2011), de Estados Unidos.
 Sal (2012), de Chile.
 Sal (2015), de Colombia.

Miscelánea 
 Shorea robusta, árbol de la familia Dipterocarpaceae conocido vulgarmente como (el) sal.
 Isla de Sal, isla y municipio en Cabo Verde.
 Sal (criptografía); en criptografía, bits aleatorios que son usados como una de las entradas en una función derivadora de claves.
 Sal (canción), canción de Gustavo Cerati del disco Fuerza Natural (2009).

Enlaces externos